Pomphorhynchus är ett släkte av hakmaskar. Pomphorhynchus ingår i familjen Pomphorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Pomphorhynchus